Дежавю́ (от  — уже увиденное):

 Дежавю — ощущение «уже виденного», психотерапевтический термин.

Кинематограф

Музыка 
 Déjà Vu — второй альбом британской группы Crosby, Stills, Nash & Young (1970).
 Déjà Vu — альбом группы «Blue System» (1991).
 Дежавю — альбом российской рок-группы «Телевизор» (2009).
 Déjà Vu — альбом итальянского композитора Джорджо Мородера (2015).
 Déjà Vu — сингл с альбома B’Day американской певицы Бейонсе.
 Deja Vu — сингл американской певицы Оливии Родриго.
 Déjà Vu — сингл румынской певицы Инны.
 Deja Vu — песня группы Iron Maiden.
 Deja Vu — песня Звонкого.
 Дежавю — песня Алексея Пивоварова.
 Deja Vu — песня американского хип-хоп исполнителя и продюсера J. Cole.

Программы и цифровые технологии 
 DjVu — технология компьютерного сжатия текстово-графической информации и соответствующий формат записи.
 DejaVu — семейство шрифтов.
 Déjà Vu — система автоматизированного перевода.